Gümbel ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gümbel (1866–1931), deutscher Archivar
 Carl Wilhelm von Gümbel (1823–1898), deutscher Geologe
 Eva Gümbel (* 1964), deutsche Politikerin (GAL)
 Karl Gümbel (1888–1970), deutscher Generalleutnant
 Ludwig Gümbel (1874–1923), deutscher Schiffbauingenieur
 Martin Gümbel (1923–1986), deutscher Komponist und Musikpädagoge
 Otto Gümbel (1876–1943), deutscher Eisenbahner und SA-Führer
 Rudolf Gümbel (1930–2008), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Thorsten Schäfer-Gümbel (* 1969), deutscher Politiker (SPD)
 Wilhelm Theodor Gümbel (1812–1858), deutscher Botaniker

Gümbel steht für:
 Kartoffelkanone